

Porte cittadine
 Israele 
 Porta Nuova – porta di Gerusalemme
 Italia 
Arco di Porta Nuova – porta di Caravaggio (BG)
Porta Nuova – porta di Bergamo
Porta Nuova – porta di Crema
Porta Nuova – porta di Grosseto
Porta Nuova – porta di Lodi
Porta Nuova – porta di Palermo
Porta Nuova – porta di Pisa
Porta Nuova – porta di Ravenna
Porta Nuova – porta di Torrita di Siena (SI)
Porta Nuova – porta di Verona
Porta Nuova – porta di Pavia
Porta Nuova di Marsala (TP)

Con Porta Nuova si identificano inoltre le tre diverse porte di Milano ricavate rispettivamente all'interno del perimetro romano – medievale e spagnolo.
 La Porta Aurea – sita all'incrocio fra le attuali via Manzoni e via Monte Napoleone – eretta nel III secolo e ricavata nelle mura massimiane.
 La Porta Nuova – sita al termine dell'attuale via Manzoni – eretta nel XII secolo e ricavata nelle mura medievali – successivamente rimaneggiata nel XX secolo.
 La Porta Nuova – sita in prossimità dell'incrocio fra il Seveso e la Martesana – fuori asse rispetto alle precedenti – eretta nel XVII secolo e ricavata nelle mura spagnole – riedificata in forme neoclassiche nel XIX secolo.

Trasporti 
 Porta Nuova – stazione della Metropolitana di Torino
 Stazione di Torino Porta Nuova – stazione ferroviaria della città di Torino, dove è presente anche la fermata sotterranea della metropolitana di Torino
 Verona Porta Nuova – stazione ferroviaria di Verona
 Pescara Porta Nuova – stazione ferroviaria di Pescara
 Stazione di Milano Porta Nuova (1840) – prima stazione ferroviaria di Milano, sita all'inizio di via Melchiorre Gioia, all'angolo con viale Monte Grappa e in servizio dal 1840 al 1850
 Stazione di Milano Porta Nuova (1850) – sita in via Melchiorre Gioia arretrata di un centinaio di metri rispetto alla precedente e in servizio dal 1850 al 1864 (1873 per il traffico merci)
 Stazione di Milano Porta Nuova (1931) – sita in via Galilei come residuo della vecchia Stazione Centrale e in servizio fino al 1961

Altro
Progetto Porta Nuova – progetto urbano di Milano.

Pagine correlate
Portanova